KSB ist eine Abkürzung für:
 Kärntner-Seen-Biking, markierte Radfahrwege (854 km) in Kärnten, Österreich
 Flughafen Kasanombe, Papua-Neuguinea
 Katastrophenschutzschule des Bundes, Vorgängerin der heutigen Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung
 Kantonsspital Baden
 Kantonsschule am Brühl
 Karl Schmidt Bankgeschäft, siehe Schmidtbank
 Keep Steel Burning, Graffiti-Crew in Wholetrain (Film)
 KSB SE & Co. KGaA (vormals Klein, Schanzlin & Becker), Pumpenhersteller aus Frankenthal, siehe KSB (Unternehmen)
 Königlicher Schachbund Belgien
 Kwasizabantu, eine freikirchliche sektenartige Gemeinschaft 
 Kuppelbare Seilbahn
 Sonnenbergbahn (Kriens Sonnenberg Bahn)

KSB